Гельмут фон дер Шевалері (1896—1965) — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.
 Курт фон дер Шевалері (1891—1945) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал від інфантерії Вермахту. Учасник Першої та Другої світових війн.
 Рауль Дофрен де ла Шевалері (1881—1967) — бронзовий призер літніх Олімпійських ігор-1920. Командувач бельгійської армії в роки Другої світової війни.